Une image virtuelle est un terme en optique pour désigner certains types d'images.
 Terme impropre (mais répandu) pour l'image générée par synthèse numérique dont seul le monde défini dans les calculs est virtuel.